Джуанда:

 Джуанда, Джон — профессиональный игрок в покер.
 Джуанда Картавиджайя — индонезийский политик, национальный герой Индонезии, последний премьер-министр Индонезии.

 международный аэропорт имени Джуанды — аэропорт в городе Сурабая (Индонезия).